Axel kan syfta på:

 Axel (kroppsdel) – en kroppsdel
 Axel (geometri) – ett begrepp inom geometri
 Axel (arkitektur) – en tänkt mittlinje vid stadsplanering
 Jordaxeln
 Axel – en tillverkare av smörjfett, se Axel Christiernsson AB
 Axel (mekanik) – en roterande maskindel
Kardanaxel
Axelkoppling
Axlar på vägfordon:
De Dion-axel
Stel hjulaxel
Pendelaxel
Bakaxel
Axlar på rälsfordon
Blindaxel
Hjulaxel (tåg)
 Axel Paulsen-hopp – ett hopp i konståkning
 Axel (namn) – ett mansnamn
 Axel (ort) – en ort i Nederländerna
 HMS Axel – ett fartyg
 Axel (bok) – en berättande dikt av Esaias Tegnér

Se även
 Axelmakterna
 Ondskans axel